Па́мятник латы́шским стрелка́м расположен в столице Латвии — городе Риге на площади Латышских Стрелков.

Установлен в честь латышских красных стрелков, внесших важный вклад в становление и укрепление советской власти.

Был открыт в 1971 году как часть Мемориального музея-памятника Латышским красным стрелкам, в состав которого входило также здание Музея Латышских красных стрелков (ныне — Музей оккупации Латвии), открытое годом раньше.

Краткое описание 
Представляет собой скульптурную композицию высотой 13 метров, состоящую из трёх монументальных фигур латышских стрелков, одетых и вооружённых в соответствии со своей эпохой. Её авторы — скульптор Валдис Карлович Албергс, выпускник Академии художеств Латвийской ССР, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР, и архитектор Дзинтарс Дриба — за данную работу в 1972 году были удостоены Государственной премии СССР.

Монументальная группа стрелков вырублена из красного украинского гранита. Установлена на высоком постаменте в центре площади, примыкающей к набережной, у Каменного моста. В 2000 году на постаменте сделана надпись: «Latviešu strēlniekiem 1915—1920» («Латышским стрелкам 1915—1920»). В 2001 году завершено благоустройство подножия памятника, оформленное булыжником.

См. также 
 Латышские стрелки
 Площадь Латышских Стрелков

Примечания

Литература

Ссылки 
 Площадь Латышских Красных Стрелков 

Вецрига
Латышские стрелки
Скульптуры Риги
Памятники Риги
Архитектура Советской Латвии
Здания и сооружения, построенные в 1971 году в СССР
Скульптуры 1971 года
Появились в 1970-е годы в Латвии
1971 год в Латвии